Tero Koskela (Kokkola, 13 de outubro de 1976) é um futebolista finlandês.

Futebolistas da Finlândia